Bundestagswahlkreis 255 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Neu-Ulm (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Donau-Ries (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Kreuzberg – Schöneberg (1994 und 1998)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Tempelhof – Südost-Steglitz (1990)